То́рре ( — «башня») — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Торре, Антонио де ла (род. 1968) — испанский актёр и журналист.
 Торре, Витторио (?—1921) — итальянский шахматист, проблемист.
 Торре, Карлос (1905—1978) — мексиканский шахматист
 Торре, Рауль де ла (1938—2010) — аргентинский кинорежиссёр
 Торре, Эугенио (род. 1951) — филиппинский шахматист
Производные:
 Хесус Хоакин Фернандес Саэс де ла Торре, более известный как Сусо (род. 1993) — испанский футболист.
 Торре-и-Уэрта, Карлос (1858—1950) — кубинский натуралист, профессор.

См.также 
 Де ла Торре

Топоним 
 Торре-Альхакиме — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис.
 Торре-дель-Бурго — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Торре-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Торре-Сан-Джорджо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Культурно-исторические понятия 
 Торре — разновидность нурага на Корсике